Gennaro – nome proprio di persona italiano maschile
 Gennaro II – vescovo italiano
 Gennaro di Cagliari – vescovo di Cagliari

Persone 
 Bruno Gennaro – hockeista su prato e allenatore di hockey su prato italiano
 Giorgio Gennaro – presbitero italiano
 Flo Gennaro – modella argentina
 Vincenzo Gennaro – scultore italiano

Pagine correlate 

De Gennaro
Di Gennaro
San Gennaro (disambigua)